Faltblatt steht für:
 Faltblatt (Lyrikzeitschrift)
 ein gefaltetes Flugblatt
 Leporello (Heft), Form eines Heftes
 β-Faltblatt, ein Sekundärstrukturelement eines Proteins
 den Gattungsqualifikator im deutschen Namen Faltblatt-Schneeglöckchen, siehe Clusius-Schneeglöckchen
 ein Bilderrätsel, siehe Faltbilderrätsel

Siehe auch: